Ку́шелевка:
 Кушелевка — село в Винницкой области.
 Кушелевка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Кушелевка — станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Кушеловка — село в Молдавии.